1896 — одна́ ты́сяча восемьсо́т девяно́сто шесть — может означать:

 1896 — натуральное число между 1895 и 1897.
 1896 год — високосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1896 — группа звёзд в созвездии Возничий.

В литературе 
 1896 год в литературе

В искусстве 
 1896 год в театре
 1896 год в кино

В музыке 
 1896 год в музыке

В науке 
 1896 год в науке